Trnovo (Servische Republiek), een gemeente in Bosnië
 Trnovo (Federatie van Bosnië en Herzegovina), een gemeente in Bosnië
 Trnovo (Slowakije), een gemeente in het Slowaakse district Martin
 Trnovo (Nova Gorica)
 Trnovo (Laško)
 Trnovo (Generalski Stol)

Zie ook 
 Turnovo